Het WTA-tennistoernooi van Wuhan (officieel Wuhan Open) van 2019 vond plaats van zondag 22 tot en met zaterdag 28 september 2019 in de Chinese stad Wuhan. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Wit-Russin Aryna Sabalenka speelde beide finales. Zij won die in het enkelspel, maar verloor die in het dubbelspel samen met de Belgische Elise Mertens.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 31 speelsters uit de top 40 deel.

De als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als negende geplaatste titelverdedigster, Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland, wist haar titel te prolongeren. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Amerikaanse Alison Riske in drie sets. Sabalenka schreef voor de tweede keer het toer­nooi van Wuhan op haar naam. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van 2019. Zij won US$ 520.615 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kiki Bertens was het zesde reekshoofd, en kreeg daarmee een vrijstelling voor de eerste ronde – zij won haar openingspartij in de tweede ronde, maar was in de derde ronde niet opgewassen tegen de latere winnares.

De Belgische Elise Mertens bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters 
 Rang per 16 september 2019

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Elise Mertens en Demi Schuurs hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. De Belgische Mertens speelde samen met Aryna Sabalenka, met wie zij de finale bereikte. De Nederlandse Schuurs en  Anna-Lena Grönefeld waren het vierde reeks­hoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitge­scha­keld door Mertens en Sabalenka.

Het eerste reekshoofd, Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová, kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, en verloor hun openingspartij in de tweede ronde.

Het als achtste geplaatste duo Duan Yingying en Veronika Koedermetova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Elise Mertens en Aryna Sabalenka in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Chinese Duan had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Russin Koedermetova ook vier.

Het Nederlandse team Kiki Bertens en Lesley Pattinama-Kerkhove was met een wildcard tot het toernooi toegelaten – zij moesten het in de eerste ronde afleggen tegen de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Wuhan 2019
Wuhan